Ryhov kan avse:
ett område öster om Jönköping
ett tidigare säteri
Länssjukhuset Ryhov